NGTA steht für:
 Flughafen Bonriki in Kiribati (ICAO-Code)

NG-TA steht für:
 Taraba, ein Bundesstaat Nigerias (Regionalcode nach ISO 3166-2)

NGTA